Marit Larsen (Lørenskog, 1 de julho de 1983) é o nome artístico de Marit Elisabeth Larsen, uma cantora, compositora e multinstrumentista norueguesa. Sua mãe é pianista e seu pai toca violoncelo na Orquestra Filarmônia de Oslo. Dos 9 aos 11 anos, ela fez parte de vários musicais, entre eles, o mais importante foi "The Norwegian Broadway".

Começo da carreira 
Dos 9 aos 11 anos, ela fez parte de vários musicais, entre eles, o mais importante foi "The Norwegian Brodway". Quando criança, Marit conheceu sua ex-melhor amiga, Marion Raven, e em 1996 elas lançaram seu primeiro cd com músicas antigas de crianças.

M2M 
Em 2000, Marit e Marion conseguiram um contrato com a Atlantic Records uma subdivisão da Warner. O primeiro single e o mais conhecido da banda, chamada de M2M, é Don't Say You Love Me, cuja música entrou na trilha de Pokemon: Mewtwo contra-ataca. Mesmo tendo apenas 16 anos quando assinou contrato, Marit escreveu a maioria das músicas com Marion.

Com o sucesso do filme, logo as meninas se tornaram reconhecidas e fizeram uma rápida passagem no Brasil, fazendo um showcase no Rio de Janeiro.

O fim de M2M e carreira solo 
Depois do grande sucesso do primeiro álbum e 6 singles lançados. M2M lançaram em 2001 seu segundo cd, intitulado The Big Room, o cd teve apenas dois singles oficiais lançados: Everything e What You Do About Me. A Atlantic ainda lançou a música Don't apenas nas rádios e uma última música, Wanna Be Where You Are apenas nas Filipinas. O álbum não foi bem recebido nos Estados Unidos e em 2002 a Atlantic rompeu contrato com a banda, lançando uma coletânea, The Day You Went Away: The Best Of M2M e oferecendo depois um contrato de 1 milhão de doláres para Marion, para gravar um cd solo, intitulado Here I Am.

Fãs da banda sempre reclamaram pelo fato de que no cd The Big Room Marit tinha uma pequena participação nas músicas, Marion cantava a maior parte delas, chegando a cantar sozinha a música Wanna Be Where You Are.

Depois do fim do grupo, Marit voltou a sua terra natal e começou a viver uma vida normal, voltou a estudar e escrevia músicas apenas para seus amigos escutarem. Passado 3 anos, Marit voltou a aparecer na mídia apresentando 3 músicas novas, This Time Tomorrow, Recent Illusion Recent Illusion e October Month. No meio de 2005 para cá, Marit afirmou que estava gravando seu primeiro álbum solo e sem mais informações.

No fim de 2005, ela estava terminando de gravar seu álbum, intitulado Under The Surface. O álbum foi produzido por ela e Kåre Vestrheim, um dos mais famosos produtores noruegueses. Under The Surface foi lançado na Noruega no dia 27 de fevereiro de 2006 e seu primeiro single, Don't Save Me, lançado dia 9 de janeiro, ficou 5 semanas consecutivas em 1° lugar na parada dos 20 singles mais vendidos na Noruega e em 1° lugar das músicas mais tocadas.

Under the Surface 
Originalmente, seu cd de estreia teria 15 músicas das 25 músicas que Marit escreveu, mas no fim, Under The Surface terminou com 11 músicas, sendo 8 delas escritas apenas por Marit.

Da apresentação que Marit fez no By:Larm em 2005, duas das 3 músicas que ela tocou entraram no cd. This Time Tomorrow, que teve seu nome mudado para You'll Be Gone e Recent Illusion.

Em uma entrevista feita em novembro de 2006, o produtor Kåre Vestrheim falou de como não colocava fé no trabalho de Larsen, pois suas demos não eram legais. Depois que a EMI o ligou perguntando se ele podia produzir o cd dela, ele se interessou pelo seu trabalho depois que Marit sentou e tocou 3 músicas no piano para ele.

Em 31 de março de 2006, foi oficialmente dito que após 3 semanas de vendas, que Marit ganhou disco de ouro por Under The Surface, vendendo mais de 20.000 cópias. 

Em maio foi lançado seu segundo single, Under The Surface e em outubro, seu terceiro, Only A Fool.

Prêmios 
Quando Marit lançou seu álbum, muitos criticos consideraram o álbum como um dos mais esperados pelas pessoas e em 2 de novembro de 2006, Marit ganhou o prêmio de Melhor Artista Norueguesa pelo MTV Europe Music Awards.

Novo álbum 
Marit assinou um contrato com Columbia Music, faz parte da mesma companhia da Sony Music do mundo  todo, seu novo álbum já é sucesso no mundo, lançado dia 3 de agosto de 2010, logo chegou quase a todos os países da Europa, América do sul, Estados Unidos, Ásia, seu primeiro single IF A SONG COULD GET ME YOU é um sucesso nas rádios da América do sul e América latina.

Discografia

Álbuns

Com M2M 
 Shades Of Purple [2000]
 The Big Room [2002]
 The Day You Went Away: The Best Of M2M [2003]

Solo 
 Under the Surface - [2006]
 The Chase - [2008]
 If A Song Could Get Me You - [2009]
 Spark - [2011]
 When The Morning Comes - [2014]
 Joni was right - [2016]

Singles

Com M2M 
 Don't Say You Love Me
 Mirror Mirror
 The Day You Went Away
 Pretty Boy
 Everything You Do
 Girl In Your Dreams
 Everything
 What You Do About Me
 Wanna Be Where You Are [Apenas nas Filipinas]
 Don't [Rádio apenas]

Solo 

* Publicado na Alemanha, Áustria e Suíça em 2010

Nascidos em 1983
 
Larsen, Marit
Larsen, Marit